Transacción hace referencia a varios artículos:

Ciencias
 Transacción (física), concepto de la teoría de la información;
 Transacción (informática)
 Transacción (red) a través de HTTP;
 Transacción (base de datos) .

Derecho
 Transacción (derecho)

Economía y finanzas
 Transacción financiera 
 Transacción electrónica segura, en seguridad informática: Protocolo estándar de comunicaciones para proporcionar seguridad a una transacción con tarjeta de crédito en redes de computadoras inseguras, en especial Internet;

Psicología
 Transacciones, en psicología: como concepto del análisis transaccional, un sistema de psicoterapia;